Municipio de Hall puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hall (condado de Gates, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Gates.
 Municipio de Hall (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Hall (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Hall (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Hall (condado de Dubois, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dubois.